El bosque animado – romanzo di Wenceslao Fernández Flórez del 1943
Il bosco animato (El bosque animado) – film del 1987 diretto da José Luis Cuerda
La foresta magica (El bosque animado, sentirás su magia) – film del 2001 diretto da Manolo Gómez e Ángel de la Cruz